Die Lennebrücke Stenglingsen ist eine als Kulturdenkmal geschützte Sandstein-Bogenbrücke über den Fluss Lenne in der nordrhein-westfälischen Stadt Iserlohn, Ortsteil Stenglingsen, und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde.

Geschichte
Die auf vier Pfeilern ruhende Brücke wurde im Jahr 1899 aus Sandsteinquadermauerwerk erbaut und besitzt fünf Segmentbögen mit verputzten Untersichten. Die derzeit nur für Fußgänger und Radfahrer genutzte Brücke wurde im Jahr 1994 saniert.

Weblinks 

 Die Lennebrücke Stenglingsen auf dem Kulturserver NRW
 Die Lennebrücke Stenglingsen in der Übersicht der technischen Kulturdenkmäler in Iserlohn

Bauwerk in Iserlohn
Bogenbrücke
Steinbrücke
Fußgängerbrücke in Nordrhein-Westfalen
Baudenkmal in Iserlohn
Baudenkmal in Nachrodt-Wiblingwerde
Märkische Straße Technischer Kulturdenkmäler
Erbaut in den 1890er Jahren
Verkehr (Iserlohn)
Brücke in Europa
Verkehrsbauwerk im Märkischen Kreis